José Antonio García peut désigner : 
 José Antonio García Mohedano, un religieux espagnol ;
 José Antonio García Belaúnde, un avocat, diplomate et homme politique péruvien ;
 José Antonio García Calvo, un ancien footballeur espagnol.

Voir aussi